Jean Guitton peut désigner :

Par ordre chronologique
 Jean Guitton (1887-1973), scénariste, dramaturge, librettiste et parolier français ;
 Jean Guitton (1901-1999), philosophe et écrivain français ;
 Jean Guitton (1906-1984), homme politique français.